

Geografia 
 Australia
 Lacepede Islands – gruppo di quattro isole nell'oceano Indiano
 Francia
 Lacépède – comune nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 Bernard Germain de Lacépède – zoologo e politico francese

Zoologia 
 Lacepede 1789 – serpente non velenoso della famiglia dei colubridi